București, il nome in rumeno della città di Bucarest.
București, il nome di una squadra di rugby.